Kołodziejczyk – nazwisko

Ludzie noszący nazwisko  Kołodziejczyk 
 Adam Kołodziejczyk – polski lekkoatleta płotkarz
 Arkadiusz Kołodziejczyk – polski historyk
 Dariusz Kołodziejczyk – polski historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Historii PAN
 Dariusz Kołodziejczyk – polityk i przedsiębiorca
 Edmund Kołodziejczyk – krakowski bibliograf, nauczyciel
 Krystyna Kołodziejczyk – polska aktorka
 Marian Kołodziejczyk – polski artysta grafik
 Marta Kołodziejczyk – polska judoczka
 Miłosław Kołodziejczyk – polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy diecezji częstochowskiej
 Piotr Kołodziejczyk – polski wiceadmirał oraz morski oficer pokładowy okrętów torpedowych i rakietowych
 Piotr Kołodziejczyk – polski urzędnik państwowy i samorządowy, działacz opozycji w okresie PRL
 Robert Kołodziejczyk – polski lekkoatleta, skoczek wzwyż
 Ryszard Kołodziejczyk – polski historyk
 Ryszard Kołodziejczyk – polski piłkarz
 Sebastian Tomasz Kołodziejczyk – filozof, nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Jagiellońskim
 Tadeusz Różycki-Kołodziejczyk – pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, historyk wojskowości

Zobacz też 
 Kołodziej
 Kołodziejski
 Kołodziejczak